Haplogruppe M steht für: 

 eine Haplogruppe der Mitochondrien, siehe Haplogruppe M (mtDNA)
 eine Haplogruppe des Y-Chromosoms, siehe Haplogruppe M (Y-DNA)